Wither (ep) van Dream Theater
Wither (film) uit 2012
Wither (Marvel), stripfiguur
Wither (Minecraft), een vijand uit het spel Minecraft